Elise Mertens e Hsieh Su-wei erano le campionesse in carica, ma Hsieh ha scelto di non partecipare, mentre Mertens ha fatto coppia con Zhang Shuai, ma in finale sono state sconfitte da Barbora Krejčiková e Kateřina Siniaková con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Zhang Shuai (finale)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (Campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (terzo turno)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (semifinale)
  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (terzo turno)
  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (primo turno)
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (quarti di finale)
  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (quarti di finale)

  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (terzo turno)
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (quarti di finale)
  Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (quarti di finale)
  Latisha Chan /  Samantha Stosur (primo turno)
  Natela Dzalamidze /  Aleksandra Krunić (secondo turno)
  Monica Niculescu /  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)
  Nadiia Kičenok /  Raluca Olaru (terzo turno)
  Marie Bouzková /  Tereza Mihalíková (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Naiktha Bains /  Maia Lumsden (secondo turno)
  Alicia Barnett /  Olivia Nicholls (secondo turno)
  Jodie Burrage /  Eden Silva (primo turno)

  Harriet Dart /  Heather Watson (terzo turno) 
  Sarah Beth Grey /  Yuriko Miyazaki (primo turno) 
  Sonay Kartal /  Nell Miller (primo turno)

Ranking protetto 

  Monique Adamczak /  Katarzyna Kawa (primo turno)

  Julija Putinceva /  Yanina Wickmayer (primo turno)

Alternate 

  Elisabetta Cocciaretto /  Viktorija Tomova (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam /  Ann Li (primo turno)
  Han Xinyun /  Zhu Lin (secondo turno)

  Tamara Korpatsch /  Harmony Tan (ritirate) 
  Valentini Grammatikopoulou /  Peangtarn Plipuech (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022